Александр Куницын:
 Куницын, Александр Васильевич — русский советский поэт.
 Куницын, Александр Николаевич — актёр и театральный педагог.
 Куницын, Александр Петрович (1783—1841) — российский юрист, преподаватель Царскосельского лицея.